Лев Савельевич Друскин (1921—1990) — русский поэт и переводчик.

Биография 
Родился в семье аптекарей, вследствие перенесенного в детстве полиомиелита всю жизнь был прикован к постели, вынужден был пользоваться инвалидной коляской. В детстве посещал «Литературный кружок» (при Ленинградском Дворце Пионеров) под руководством Самуила Яковлевича Маршака, который в дальнейшем много ему помогал. Занятия в ВУЗе ему пришлось прервать после первого курса.

Во время войны был эвакуирован в Ташкент. Перевёл на русский язык много поэзии народов СССР.

В 1980 году, после многолетней слежки, в квартире Друскина был произведён обыск. У него изъяли дневники, содержание которых стало причиной исключения из СП СССР (10 июля 1980). После этого он вынужден был эмигрировать (12 декабря 1980). В мае 1989 года Ленинградское отделение СП признало его исключение «аморальным».

В своем творчестве Друскин прежде всего следует традициям С. Маршака. Стихотворения Друскина понятны, непритязательны в языковом отношении, зачастую повествовательны. В них отражаются текущие события жизни в том виде, в каком они доходят до поэта, в его комнату и сопровождаются в тексте размышлениями; здесь и пережитое в эмиграции, и воспоминания о родине, и чисто философская лирика.

Жил в Тюбингене с 1981 года, где умер и был похоронен в 1990 году.

Написал воспоминания о своей жизни "Спасённая книга".

Книги 
 Ледоход, Л., Лениздат, 1961
 Стихи, М., Молодая гвардия, 1964
 Стихи, М., Советская Россия, 1967
 Стихотворения, Л., Лениздат, 1970
 Прикосновение, Л., Советский писатель, 1974
 Стихотворения. Л., Лениздат, 1976
 Mein Garten ist zerstört, Tübingen, 1983 (сборник стихов в переводе на немецкий язык)
 Спасённая книга. Воспоминания, London, 1984 (воспоминания в прозе и стихах о собственной жизни, содержит также прекрасно написанные портреты писателей (в том числе А. Ахматовой, О. Берггольц, Д. Гранина, С. Маршака, В. Шкловского), картину жизни писателей в Коктебеле и Комарово)
 Am Abend ging ich fort. А вечером я уходил, 1984 (двуязычный сборник стихов)
 У неба на виду, Tenafly, Эрмитаж, 1985,
 Ich werde weinen über meinen Unglauben. Заплачу о неверии своем, (рус. и нем.) 1987
 Licht im Fenster. Свет в окне (рус. и нем.), 1990.
 Спасенная книга. СПб., Б-ка «Звезды», 1993

Примечания

Источники

Ссылки 
 [www.belousenko.com/wr_Druskin.htm Лев Друскин в библиотеке А. Белоусенко]
 Несколько стихотворений
 Феликс Узилевский. ПОЭТЫ ПРЕДЧУВСТВУЮТ СВОЮ СУДЬБУ (Памяти Л. С. Друскина)
 Спасенная книга. Воспоминания, London, 1984. Друскин, Лев

Русские писатели XX века
Русские поэты
Поэты СССР
Переводчики СССР
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Русские поэты третьей волны эмиграции
Парализованные из-за полиомиелита
Поэты Санкт-Петербурга